Carl Taube kan syfta på bland andra:

* Carl Taube  (1843–1914), greve, järnvägsman och politiker 
 Carl Taube (1885–1952), friherre, militär och författare